Кислино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кислино — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Кислино — хутор в Курском районе Курской области.
 Кислино — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Кислино — село в Мценском районе Орловской области.